Дубе — различные значения:

 Персоналии
 Дубе, Джон (1871—1946) — южноафриканский писатель, политик, общественный деятель.
 Дубе, Лаки (1964—2007) — южноафриканский певец и автор песен.

 Населённые пункты
 Дубе — деревня в Нижней Лужице, коммуна Кольквиц, Германия